A Madagaszkár pingvinjei harmadik évadja 15 epizódból áll. A hivatalos premier 2012. április 16.-án volt Feline Fervor epizóddal, Magyarországon elsőként a Nagy Kék Gömb Akció volt. Ez a sorozatnak az utolsó évadja, hivatalosan Marble Jarhead/ Goodnight and Good Chuck a sorozatzáró része.

Epizódok

Források 

A Madagaszkár pingvinjei
Televíziós sorozatok epizódlistái